«Риорита» — художественный фильм-драма Петра Тодоровского о Великой Отечественной войне. Последняя картина режиссёра. Премьера на телевидении состоялась 9 мая 2009 года на «Первом канале».

Сюжет 

В основу сюжета положена реальная история. Начало 1945 года. Отец и три сына из крестьянской семьи Пичуговых призваны в Красную армию после освобождения Белоруссии. Однако здесь они сталкиваются с ефрейтором Бархатовым, бывшим надзирателем лагеря политзаключённых. И попадают в хитросплетение его интриг, заканчивающееся трагически почти для всех них.

В ролях 
 Иван Криворучко — Александр Гавриилович Пичугов, отец 
 Дмитрий Ульянов — Арсентий Пичугов, старший брат
 Анатолий Гущин — Сергей Пичугов, средний брат
 Яков Шамшин — Павел Пичугов, младший брат
 Константин Воробьёв — Анатолий Демьянович Бархатов, ефрейтор 
 Алексей Горбунов — комбат, майор
 Виктор Рыбчинский — лейтенант Палеев
 Алеся Пуховая — Маня, санитарка 
 Светлана Зеленковская — пленная немка
 Александр Молчанов — лейтенант Алиев
 Павел Южаков-Харланчук — офицер НКВД, зачитавший Арсентию Пичугову смертный приговор (озвучил Пётр Иващенко)

Съёмочная группа и производство 
 Режиссёр и сценарист: Пётр Тодоровский
 Продюсер: Мира Тодоровская
 Оператор: Юрий Шайгарданов
 Художник-постановщик: Александр Чертович
 Композитор: Пётр Тодоровский

Производство компании «Рекун-Синема» по заказу студии «Мирабель».

Ссылки 
 Сюжет фильма на сайте Российское кино.  — 09.05.2009.

Фильмы-драмы России
Фильмы о Второй мировой войне
Фильмы России 2008 года
Фильмы студии «Рекун-Синема»